Джеймс Харпер-Орр (; ) — шотландский хоккеист на траве, нападающий; крикетчик. Бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1908 года.

Биография 

Джеймс Харпер-Орр родился 18 октября 1878 года в британском городе Глазго.

Играл в хоккей на траве за «Эдинбург».

В 1908 году вошёл в состав сборной Шотландии по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Лондоне и завоевал бронзовую медаль, которая пошла в зачёт Великобритании. Играл на позиции нападающего, провёл 2 матча, мячей не забивал.

Более известен как крикетчик. В 1912—1913 годах провёл 3 матча за сборную Шотландии по крикету.

Умер 11 августа 1938 года в британской деревне Олд-Полмонт.

Примечания 

Хоккеисты на траве Великобритании
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1908 года
Хоккеисты на траве Шотландии
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1908 года
Крикетчики Великобритании
Крикетчики Шотландии
Спортсмены нескольких видов спорта
Игроки мужской сборной Шотландии по хоккею на траве